Татося́н ():
 Татосян, Александр Георгиевич (1952—2004) — советский и российский молекулярный биолог, онколог.
 Татосян, Гарри (1892—1976) — американский изобретатель.
  (1922—2000) — советский и армянский литературовед, переводчик, член Союза писателей СССР (1966), заслуженный деятель культуры Украинской ССР (1977).

См. также 
 Татосов